{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Poderes psionicosProducir un kekkai en forma de esfera
|tipoextra1 =Arma 
|listaextra1 = Espada
|tipoextra2 = "X" carta del tarot
|listaextra2 = El Mago 
}}

 es un personaje ficticio del manga X de CLAMP. 

Como su nombre lo indica atesora la llave del destino de este mundo, de él depende la destrucción o la preservación de la tierra. le guste o no le guste, su destino esta casi trazado a él solo le falta escoger el bando. No se conoce mucho acerca de su pasado más que el hecho de que Kotori y Fuuma fueron sus amigos de infancia más cercanos y él era muy apegado a su madre. Él y su madre Tohru dejaron Tokio hace seis años yendo a vivir a Okinawa, debido a la tragedia de la familia Monou (la horrible y misteriosa muerte de Monou Saya, la madre de Fuuma y Kotori). Cuando Kamui le preguntó a su madre Tohru la razón de porque estaban dejando Tokio ella le replicó que fue porque Saya había muerto para salvarlos.

Kamui regresa a Tokio tras la muerte de su madre, se enfrenta con la decisión la cual concierne el futuro de la tierra eligiendo ser un Dragón de la Tierra o un Dragón del Cielo, rechaza cualquier elección diciendo que no le interesa nada más que el mismo; pero en realidad hay dos personas a las cual quiere proteger y moriría por defender: Monou Fuuma y Monou Kotori. Kamui no quiere involucrarlos en el día prometido pero constantemente es torturado con visiones de la muerte de Kotori y no sabe que hacer para protegerla así que Kamui habla bruscamente con Hinoto y la amenaza; más adelante el toma la decisión de convertirse en un Dragón del Cielo pero lo que no se imaginó fue que Fuuma se convertiría en su alter ego, el ´´otro Kamui´´, y matara a su hermana de la manera más cruel. Destrozado, se hundió en su subconsciente y solo el poder de Subaru logró despertarlo.Ahora su objetivo no es salvar el mundo, sino hacer que su amigo vuelva a ser el que era.

Kamui es uno de los pocos protagonistas poco convencionales; se presenta como un chico grosero, de carácter difícil, explosivo y algo neurótico, pero puede ser realmente muy dulce con sus amigos sobre todo con Subaru con quien comparte su tragedia.

En el anime, al final Kamui decide sacrificarse a sí mismo para regresar a Fuuma a la normalidad, desapareciendo totalmente su cuerpo

En la película, previa al anime, Kamui termina con la vida de Fuuma cortándole la cabeza con su espada para después recogerla y abrazarla mientras lloraba.

Según el pequeño crossover con XXXHolic en Clamp in Wonderland EX, el precio por el deseo de Kamui es "la Tierra", lo que puede significar que si su deseo se cumple, la tierra será destruida.

Tsubasa Reservoir Chronicle 

Dentro del primer giro argumental que sufre la historia de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE, un alter ego de Kamui Shirou llamado simplemente Kamui, tiene un papel trascendental.

Kamui es el líder (de un grupo alter ego de los Dragones de la Tierra), que se encargan de vigilar el estanque que se encuentra bajo el Edificio de Gobierno en el país de Tokio. Cuando el grupo de viajeros llega a este país, Kamui ataca con una ballesta a Syaoran y Mokona hiriéndole al primero en la pierna izquierda, con este ataque Kurogane toma papeles en el asunto enfrentándose a Kamui derrotándole después de un breve combate.

Kamui fue capaz de reconocer que Syaoran era un E o presa (término usado en XXX Holic y Tokyo Babylon, para referirse a aquellos seres que sirven para ser el alimento de las criaturas que se alimentan de sangre, como lo son los vampiros y el Sakurazukamori), pero les permitió quedarse en el Edificio. Poco después Kamui se enfrenta a Fuuma (líder de un grupo alter ego de los Dragones del Cielo), donde Fuuma reconoce que los movimientos de Kamui son más lentos de lo normal (debido al ataque de Kurogane), durante este combate se sabe que Kamui llegó a Tokio dos años antes que Syaoran y compañía apareciendo en el estanque junto con su hermano gemelo Subaru, pero que este último había quedado encerrado por un poder mágico que yacía al fondo del estanque del Edificio de Gobierno, esta es la razón por la que Kamui decidiera proteger el agua.

Cuando Mokona le informa a Syaoran que hay una pluma en el estanque, de inmediato este se sumerge en el teniendo un combate con Kamui. Durante la pelea, Kamui reconoce un movimiento de Syaoran idéntico al de Seishirou, diciéndole a Syaoran que mataría a Seishirou pero antes lo haría con Syaoran cortándole el cuello. Su intención era que Subaru tomara la sangre de Syaoran y que con ello este pudiera liberarse, pero Syaoran rebela su verdadera naturaleza y poder enfrentándose nuevamente a Kamui. La diferencia de poder ahora es evidente, Syaoran le hiere el brazo a Kamui y la intervención de Fye detiene la pelea.

Después de que Syaoran abandonara el país de Tokio, Kamui tenía la intención de marcharse de inmediato junto con Subaru para que Seishirou no los encontrara, pero por petición de su gemelo no lo hizo. Kamui toma el lugar de su hermano dándole la sangre de vampiro que necesita Fye para sobrevivir, y ve marchar a Syaoran, Sakura, Kurogane, Fye y Mokona de Tokio.

Según Fuuma cuando lo reencuentran en el país de Nipón (el mundo original de Kurogane), Kamui y Subaru dejaron Tokio poco después de irse el grupo protagonista, con paradero desconocido.

X
Personajes de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE